Il doppio dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marco Chiudinelli e Michael Lammer sono i detentori del titolo, ma sono stati battuti al primo turno dalle teste di serie nº1 Wesley Moodie e Dick Norman.

I vincitori di questo torneo sono J Brunström e J Nieminen, che hanno battuto in finale i brasiliani Marcelo Melo e Bruno Soares 6-3, 64-7, [11]-[9].

Teste di serie 

 Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinali)
 Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)

 Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno) 
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (finalisti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Allianz Suisse Open Gstaad 2010
ATP World Tour 2010